Округ Тодд — назва округів у різних штатах США:
 Тодд (округ, Кентуккі)
 Тодд (округ, Південна Дакота)
 Тодд (округ, Міннесота)